Гран-при Кана́ды 2015 года (официально Formula 1 Grand Prix du Canada 2015) — автогонка, седьмой этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, которая проходила с 5 по 7 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва, Монреаль, Канада.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +13 °C, трасса +28…32 °C

|}

 Примечания
 1.  Макс Ферстаппен наказан потерей пяти мест за инцидент в Монако и еще десяти мест за пятую замену элементов силовой установки
 2.  Себастьян Феттель наказан потерей пяти мест за обгон под красными флагами в субботней тренировке
 3.  Дженсон Баттон наказан штрафным проездом по пит-лейн за установку пятой турбины и пятой системы рекуперации кинетической энергии

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Ссылки 
 
 

Гран-при Канады